Vänge socken kan avse:

Vänge socken, Uppland
Vänge socken, Gotland